Сельма́с ( Salmās, ,  (Салмаст), ) — город в Иране, в провинции Западный Азербайджан. Административный центр одноимённого шахрестана.

История 
На западе персидской провинции Азербайджан. Согласно «Энциклопедии ислама», в эпоху классической древности входил в состав провинции Персармения. В X веке город входил в состав армянского царства Васпуракан. Аль-Мукаддаси описывает его как курдский город (предположительно племени ) и считает административно частью Армении. В XIII веке город был почти полностью разрушен монголами, однако восстановлен Везир Али-шахом как крепость и пережил новый расцвет. В 1281 году Сельмас упоминался в качестве епархии Церкви Востока. Впоследствии переходил под власть Тимуридов, Кара-Коюнлу, Ак-Коюнлу, Османской империи и Сефевидов. В XIX веке армяне продолжали составлять 2/3 населения города. Ныне имеет население 79 560 человек, состоящее в основном из курдов и азербайджанцев. В прошлом в городе и его окрестностях проживало большое количество христиан (армян, ассирийцев), эмигрировавших вначале в пределы Российской империи, а затем на Запад, и курдистанских евреев. В XIX—начале XX века значительную часть армянского населения Нахичевани составляли переселенцы из Сельмаса.

География 
Расположен недалеко от северо-западной оконечности озера Урмия, на высоте 1396 м над уровнем моря.

Известные уроженцы 
 Кишвери — азербайджанский поэт XVI века
 Степанос V Салмастеци — католикос всех армян с 1545 по 1567 годы
 Майк Агасси — иранский боксёр армянского происхождения
 Раффи — армянский писатель XIX века

Примечания 

Города Западного Азербайджана